Arpadia se poate referi la:

 Râul Arpadia, Bărbat
 Râul Arpadia, Gilort

Vezi și 
 Arpadia, sat în județul Gorj, România

Toponime românești